Собор святого Миколая (Монако) 
 Собор святого Миколая (Мурска-Собота)

Див. також 

 Церква святого Миколая
 Собор святого Миколая Чудотворця